Пазухино — название населённых пунктов в России:

 Пазухино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Пазухино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Пазухин